Östlund (Østlund, Oestlund, Ostlund) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Östlund (* 1978), schwedischer Fußballspieler
 Cecilia Östlund (* 1988), schwedische Curlerin
 Erik Östlund (* 1962), schwedischer Skilangläufer
 Fanny Östlund (* 1997), schwedische Tennisspielerin
 Jan Östlund (* 19**), schwedischer Fußballspieler
 Lars Östlund (1921–2012), schwedischer Bauingenieur
 Madeleine Östlund (* 1992), schwedische Handballspielerin
 Marie-Helene Östlund (* 1966), schwedische Skilangläuferin
 Peder Østlund (1872–1939), norwegischer Eisschnellläufer
 Ruben Östlund (* 1974), schwedischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Thomas Östlund (* 1965), schwedischer Eishockeytorhüter
 Viktor Östlund (* 1992), schwedischer Handballspieler

Siehe auch:
 Ostlund